Консерватория Больцано имени Клаудио Монтеверди () — итальянская консерватория, расположенная в городе Больцано. Носит имя композитора Клаудио Монтеверди.

Учреждена в 1927 году Музыкальным обществом Больцано как Музыкальный лицей имени Джоакино Россини. В 1939 году преобразована в Королевскую консерваторию имени Клаудио Монтеверди.

Жизнь консерватории тесно связана с проходящим в Больцано Международным конкурсом пианистов имени Ферруччо Бузони.

Руководители консерватории 
 Марио Масканьи (1927—1948)
 Чезаре Нордио (1948—1962)
 Джорджо Камбисса (1962—1980)
 Иоганна Блюм (1980—1981)
 Хуберт Штуппнер (1982—1995)
 Вито Мариа Брунетти (1995—1997)
 Веа Карпи (1997—2008)
 Феликс Реш (2008—2014)
 Генрих Унтерхофер (2014—2017)
 Джакомо Форнари (с 2017 г.)

Известные педагоги 

 Артуро Бенедетти Микеланджели
 Нунцио Монтанари

Ссылки 

 Сайт консерватории 

Консерватории по алфавиту
Больцано
Организации Больцано
Культура Больцано
Учебные заведения, основанные в 1927 году
Появились в 1927 году в Италии
Клаудио Монтеверди